Feedback bezeichnet:

 die Weiterleitung eines Ausgangssignals an den Eingang eines Geräts, siehe Rückkopplung
 ein Ton, der in der Tontechnik durch Rückkopplung entsteht, siehe akustische Rückkopplung
 die Rückmeldung des Empfängers einer Nachricht, siehe Feedback (Kommunikation)
 Rückmeldungen von Kunden, siehe Feedbackmanagement
 Rückmeldungen von Benutzern einer Website, siehe Feedback Analytics
 die Rückmeldung an eine Person über ihr Verhalten, siehe Feedback (Gruppendynamik)
 eine Trainingsmethode, siehe Feedback (Sport)
 eine Eigenschaft von Computer-Eingabegeräten, Force Feedback

Feedback heißen:
 Feedback AG, ein ehemaliges börsennotiertes Unternehmen
 Feedback (Band), eine Hard-Rock-Musikgruppe
 Feedback Blues Band, eine Blues-Musikgruppe
 Feedback (Album), ein Musikalbum der kanadischen Gruppe Rush
 Feedback (Film), Film aus dem Jahr 2019 von Pedro C. Alonso

Siehe auch:
 Biofeedback
 Feedbacklandschaft
 Fietback